Morinda est un genre d'insectes hémiptères de la famille des Cicadellidae.

Références

Liens externes 
 
  Morinda sur le site zahniser.speciesfile.org (consulté le )

Cicadellidae
Genre d'Hémiptères (nom scientifique)